Duma se poate referi la:

 Duma - adunare reprezentativă din Rusia
 Duma - sat din cadrul comunei Dereneu din raionul Călărași
 Dumaszínház, teatru comic maghiar

Vezi și 
 Dumești (dezambiguizare)